Foglia ima više značenja:
 Foglia, Brescia
 Foglia, Rieti